Traviata (La Traviata), Verdi 1853-ban bemutatott operája
Filmek
 Traviata (La Traviata), 1967-es olasz film Mario Lanfranchi rendezésében
 Traviata (La Traviata), 1982-es holland–olasz film Franco Zeffirelli rendezésében